Alte Freiheit ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Alte Freiheit (Wuppertal), Straße bzw. Platz in Wuppertal-Elberfeld, Nordrhein-Westfalen
 Alte Freiheit (Horneburg), Straße in Horneburg (Datteln), Nordrhein-Westfalen
 Alte Freiheit (Saalfeld), Straße in Saalfeld/Saale, Thüringen
 Alte Freiheit Westerholt in Westerholt (Herten), Nordrhein-Westfalen
 Wupperbrücke Alte Freiheit, anderer Name der Döppersberger Brücke in Wuppertal-Elberfeld, Nordrhein-Westfalen